Chertsey steht für:

 Chertsey (Surrey), Stadt in der Grafschaft Surrey, England
 Chertsey (Wahlkreis), Wahlkreis in England
 Chertsey (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Chertsey (Québec), Ort in Kanada